Herrenabend steht für

 Herrenabend (Versammlung), abendliche Treffen zumeist ausschließlich unter Männern, zumeist höhergestellter Kreise
 den deutschen Fernsehfilm Tatort: Herrenabend

Siehe auch: